Grundet i fjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grundet i fjärden, Houtskär, Åboland, 
 Grundet i fjärden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Grundet

Robotskapade Finlandförgreningar